In 1928/29 werd het tweede Voetbalkampioenschap Main-Hessen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van de groep Main en Wormatia Worms van de groep Hessen. Beiden plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde, waar ze respectievelijk vierde en zevende werden. De nummers twee en drie van elke competitie plaatsten zich voor de eindronde voor niet-kampioenen. Hier kon FSV Frankfurt groepswinnaar worden en speelde nog een wedstrijd om het derde ticket voor de nationale eindronde, die ze verloren van SpVgg Fürth. 

SpVgg Hanau 1860/1894 was een fusie tussen Sport 1860 Hanau en FC Viktoria Hanau.

Bezirksliga

Main

Hessen

Kreisliga
Enkel de resultaten uit de Kreisliga Rhein-Main zijn bekend, SV Darmstadt 98 kon de promotie afdwingen naar de Bezirksliga Hessen, SpVgg 1902 Griesheim naar de Bezirksliga Main.

Rhein-Main
SC Borussia Rüsselsheim wijzigde de naam in SC Opel Rüsselsheim.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Main-Hessen
Main-Hessen